Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Sara Errani remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Vesnina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Magdaléna Rybáriková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2012 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2012
Budapest
Sport en Hongrie en 2012
Tennis en avril 2012
Tennis en mai 2012